Eudaphisia är ett släkte av skalbaggar. Eudaphisia ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Eudaphisia